Вислав — имя нескольких князей руян:

 Вислав — великий князь ободритов с 664 года по 700 год
 Вислав — князь руян (ок. 955)

 Вислав I — князь Рюгена с 1221 года по 1250 год
 Вислав II — князь Рюгена с 1260 года по 1302 год
 Вислав III — князь Рюгена с 1302 года по 1325 год